Mérida (Španjolska), glavni grad španjolske autonomne zajednice Ekstremadure
 Mérida (Meksiko), glavni grad meksičke države Yucatán
 Merida, Leyte, grad u pokrajini Leyte, Filipini
 Mérida (Mérida, Venezuela), glavni grad venezuelanske države Mérida
 Mérida (država u Venezueli), venezuelanska država
 Merida hrabra, američki animirani film